Taikaishi é um nome japonês que se pode referir a:
 Takaishi, personagem de Kodocha (manga)
 Takeru "T.K." Takaishi, personagem da série Digimon (anime e manga)
Takaishi, cidade japonesa da província de Osaka.

Desambiguação